Віларіса () — португальська власна назва.

Топоніми

Вілареш-де-Віларіса — парафія.
 Орта-да-Віларіса — парафія.
 Санта-Комба-де-Віларіса — парафія.